Burnt Weeny Sandwich — музичний альбом гурту The Mothers of Invention. Виданий 9 лютого 1970 року лейблами Bizarre, Reprise, Rykodisc. Загальна тривалість композицій становить 41:07.

Список композицій

CD 
 «WPLJ» — 2:52
 «Igor's Boogie, Phase One» — 0:36
 «Overture to a Holiday in Berlin» — 1:27
 «Theme from Burnt Weeny Sandwich» — 4:32
 «Igor's Boogie, Phase Two» — 0:36
 «Holiday in Berlin, Full-Blown» — 6:24
 «Aybe Sea» — 2:46
 «Little House I Used To Live In» — 18:41
 «Valarie» — 3:15

LP

Сторона Перша 
 «WPLJ» — 3:02
 «Igor's Boogie, Phase One» — 0:40
 «Overture to a Holiday in Berlin» — 1:29
 «Theme from Burnt Weeny Sandwich» — 4:35
 «Igor's Boogie, Phase Two» — 0:35
 «Holiday in Berlin, Full-Blown» — 6:27
 «Aybe Sea» — 2:45

Сторона друга 
 «Little House I Used To Live In» — 18:42
 «Valarie» — 3:14

Посилання 
огляд на All Music 

Альбоми The Mothers of Invention
Альбоми Френка Заппи
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми